Bozkurt bezeichnet

 ein mythisches Tier, Namensgeber der Vereinigung Graue Wölfe
 Bozkurt (Denizli), Kreisstadt und Landkreis in der türkischen Provinz Denizli
 Bozkurt (Kastamonu), Kreisstadt und Landkreis in der türkischen Provinz Kastamonu
 Bozkurt (Doğubayazıt), Dorf in der türkischen Provinz Ağrı
 Bozkurt (Şarkışla), Dorf in der türkischen Provinz Sivas

Bozkurt ist der Familienname folgender Personen:
 Aziz Bozkurt (* 1981), deutscher Politiker (SPD)
 Burhan Bozkurt (1936–2013), türkischer Ringer
 Deniz Bozkurt (* 1993), puerto-ricanischer Fußballspieler
 Dursun Bozkurt (* 1925), türkischer Skirennfahrer
 Emine Bozkurt (* 1967), niederländische Politikerin (PvdA)
 Emrah Bozkurt (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Mahmut Esat Bozkurt (1892–1943), türkischer Jurist und Politiker
 Osman Bozkurt (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Sakin Bozkurt (* 1971), deutsch-türkischer DJ, siehe DJ Sakin
 Tuba Bozkurt (* 1983), deutsche Unternehmensberaterin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA